Лучић је српско и хрватско  презиме. Оно се може односити на:

 Стјепан Лучић (—1946), српски привредник и политичар
 Војо Лучић (1972—), директор Књажевско-српског театра, магистар наука у области продукције драмских уметности и медија
 Иван Лавчевић-Лучић (1905—1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој
 Данило Лучић (1984—), српски песник и уредник
 Владислав Лучић (1941—), српски кошаркашки тренер
 Мирко Лучић (1918—1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Жељко Лучић (1968), српски оперски певач
 Ловро Павловић Лучић (1848—1910), српски правник, новинар и политичар
 Зоран Лучић (1952), српски математичар
 Урош Лучић (1983), српски кошаркаш
 Милан Лучић (1988), канадски је професионални хокејаш српског порекла
 Владимир Лучић (фудбалер) (2002), српски је фудбалер
 Слободан Лучић (1988), српски фудбалер
 Дејан Лучић (1950), српски публициста, геополитичар и теоретичар завере
 Владимир Лучић (1989),  српски кошаркаш
 Теди Лучић (1973),  бивши шведски фудбалер хрватског порекла
 Мирјана Лучић (1982), хрватска тенисерка
 Сузана Лучић (1992), српска каратиста

Види још 
 Лучићи (Какањ), насељено мјесто у Босни и Херцеговини
 Луче, насеље и управно средиште истоимене општине Луче, која припада Савињској регији у Републици Словенији

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена